Pow wow peut désigner :
 un pow-wow, un rassemblement d'Indiens d'Amérique ;
 Pow Wow, un groupe français des années 1990.

Titres 
 Pow wow, film de Robinson Devor sorti en 2016

Voir aussi